Гарси́я II — имя ряда средневековых правителей Пиренейского полуострова:
 Гарсия II Хименес — король Памплоны (Наварры) (870—882).
 Гарсия II Санше — герцог Гаскони (887/893 — ок. 930).
 Гарсия II Санчес — король Наварры (994—1000).
 Гарсия II Санчес — граф Кастилии (1017—1029).
 Гарсия II (король Конго) — король Конго в 1641—1660 годах